El término alcor se puede referir a:

 Alcor (topografía), accidente geográfico: pequeña elevación del terreno como una colina o collado. Palabra de origen árabe;
 La Alcor Life Extension Foundation (Fundación para la Extensión de la Vida Alcor);
 La estrella de la Osa Mayor Alcor, también conocida como 80 Ursae Majoris;
 Comarca de la provincia de Sevilla: Los Alcores, que incluye a pueblos como El Viso del Alcor y Mairena del Alcor.
 Alcor (1955-1969), revista de Asunción (Paraguay). Titulada inicialmente Cuenco.